Monte San Lorenzo kan syfta på:

Geografi

Chile 

 Cerro Cochrane, berg,

Österrike 

 Hoher Lorenzenberg, bergstopp, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar